Moldova kan syfta på:

Moldova (historisk region) – en av fyra historiska regioner i Rumänien
Moldova – rumänska namnet på republiken Moldavien